

Prénom 
Anand est un prénom.

Patronyme 

  ;
 Chetan Anand, réalisateur et acteur indien ;
 Deepak Anand, homme politique canadien en Ontario ;
 Dev Anand, réalisateur et acteur de cinéma indien ;
 Matt Anand, coureur cycliste canadien ;
 Mulk Raj Anand, écrivain indien ;
 Siddharth Anand, réalisateur et acteur indien ;
 Valerie Anand (née en 1937), romancière britannique, spécialisée dans le roman historique ;
 Vijay Anand, réalisatieur et acteur de cinéma indien ;
 Viswanathan Anand, joueur d'échecs indien, grand maître international ;
 Kanwaljeet Anand, dit Sunny Anand, anesthésiste en pédiatrie, pionnier de la reconnaissance de la douleur chez l'enfant en bas âge.

Toponyme 

 Anand, ville au Gujarat, en Inde ;
 Anand, district au Gujarat en Inde.

Oeuvre 

 Anand, film indien de 1971.

Homonymie de patronyme indien
Homonymie de toponyme